Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в чемпионате Украины 2020/2021 годов минимум один матч.

Курсивом выделены футболисты отзаявленые по ходу сезона.

«Александрия»

«Ворскла» (Полтава)

«Десна» (Чернигов)

«Динамо» (Киев)

«Днепр-1» (Днепр)

«Заря» (Луганск)

«Ингулец» (Петрово)

«Колос» (Ковалёвка)

«Львов»

«Мариуполь»

«Минай»

«Олимпик» (Донецк)

«Рух» (Львов)

«Шахтёр» (Донецк)

Ссылки 
 
 

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2020/2021